Doyle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Doyle (Californië)
Doyle (Tennessee)
Doyle (Texas)